A 2000–2001-es magyar női kézilabda-bajnokság az ötvenedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. Spartacus új neve Bp. Kőbányai Spartacus lett.

A Békéscsabai NKC új neve Békéscsabai Előre NKC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2002
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N2000
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag